Bo Berglund (né le  à Örnsköldsvik en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior dans la Division 1 avec son club formateur du MODO Hockey en 1973. Il est choisi au douzième tour en deux-cent-trente-deuxième position par les Nordiques de Québec lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1983. Il remporte le Trophée Le Mat 1983 avec le Djurgården Hockey. Il part alors en Amérique du Nord.  Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Nordiques, les North Stars du Minnesota et les Flyers de Philadelphie. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1990.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
1988 : remporte le Guldpucken.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1973-1974|| MODO Hockey || Suède Jr.|| 14|| 6|| 4|| 10|| 12|| 14|| 5|| 6|| 11|| 14
|-
| 1974-1975|| MODO Hockey || Division 1|| 26|| 15|| 17|| 32|| 16|| 2|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
| 1975-1976|| MODO Hockey || Elitserien|| 35|| 16|| 19|| 35|| 43|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| MODO Hockey || Elitserien|| 33|| 17|| 21|| 38|| 30|| 4|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 1977-1978|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 15|| 7|| 5|| 12|| 6|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 36|| 23|| 13|| 36|| 46|| 6|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
| 1979-1980|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 36|| 20|| 17|| 37|| 50|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 31|| 13|| 9|| 22|| 64|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 34|| 16|| 36|| 52|| 58|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Djurgårdens IF || Elitserien|| 32|| 19|| 13|| 32|| 66|| 8|| 5|| 1|| 6|| 8
|-
| 1983-1984|| Nordiques de Québec|| LNH|| 75|| 16|| 27|| 43|| 20|| 7|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| rowspan=2|1984-1985|| Nordiques de Québec || LNH|| 12|| 4|| 1|| 5|| 6|| || || || || 
|-
| North Stars du Minnesota|| LNH|| 33|| 6|| 9|| 15|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1984-1985|| Indians de Springfield|| LAH|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1985-1986|| North Stars du Minnesota || LNH|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1985-1986|| Indians de Springfield|| LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| Bears de Hershey|| LAH|| 43|| 17|| 28|| 45|| 40|| 16|| 7|| 10|| 17|| 17
|-
| 1986-1987|| AIK Solna|| Allsvenskan|| 28|| 26|| 24|| 50|| 36|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| AIK Solna|| Elitserien|| 39|| 25|| 31|| 56|| 44|| 5|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 1988-1989|| AIK Solna|| Elitserien|| 33|| 11|| 17|| 28|| 42|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1989-1990|| AIK Solna|| Elitserien|| 24|| 5|| 11|| 16|| 20|| || || || || 

| | 130|| 28|| 39|| 67|| 40|| 9|| 2|| 0|| 2|| 6

Au niveau international 

| 1974 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 3|| 6|| 9|| 4|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1980 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 3|| 4|| 4|| ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1988 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 4|| 4|| 8|| 4|| +8||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 4|| 0|| 4|| 4|| +3|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en avril 1955
Naissance à Örnsköldsvik
Joueur international suédois de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique suédois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur du MODO hockey
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Bears de Hershey
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois